John Whitaker peut faire référence à :

 John Whitaker (1776–1848), compositeur anglais
 John Whitaker (1955-), cavalier anglais
  (1886–1977), gymnaste anglais
 John Whitaker (1735–1808), historien anglais et ecclésiastique anglican
  (1956-), homme politique américain de l'Iowa

  (1901–1951), homme politique américain du Kentucky
  (1940–2001), neurologue et immunologiste américain
  (1906–1946), écrivain et journaliste américain
 Johnny Whitaker (1959-), acteur américain
  (1924–2019), journaliste sportif américain

Voir aussi